Osoby o tym nazwisku:
 Achlidin Israiłow – kirgiski piłkarz
 Chasan Israiłow – czeczeński pisarz, publicysta i dziennikarz
 Umar Israiłow – czeczeński dysydent